Clássico da Paz pode referir-se a:
 Clássico da Paz (Fortaleza)
 Clássico da Paz (Rio de Janeiro)

Desambiguação